FTM steht als Abkürzung für:
 Flächenträgheitsmoment, eine geometrische Größe in der Festigkeitslehre 
 Fachtagung Medizin, eine Vorgängerorganisation der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland
 Fahrzeugtechnik München, Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der Technischen Universität München
 Freie Turnerschaft München, siehe FTM Schwabing
 Ferrovia Trento–Malè, die Lokalbahn Trient-Malè, Teil der Bahnstrecke Trient–Mezzana
 Full Time Manual, erlaubt es bei Foto-Objektiven jederzeit manuell in den laufenden Autofokus einzugreifen
 Female to Male, eine männliche transgender Person
 Flatline (Mic Division), eine ehemalige deutsche Film-Schwarzkopierer-Gruppe
 Freies Theater München, ein Theater in München

FTM